Resultats del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat al circuit de Ciutat de Mèxic el 18 d'octubre del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 18. 383

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 19. 132 (a la volta 57)

Referències 
 

Mèxic
1987